Сантијаго дел Рио има више значења:

 Сантијаго дел Рио (Сан Андрес Диникуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сантијаго дел Рио (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго дел Рио (Сантијаго дел Рио, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику